Dissing er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Hans Dissing
 Henry Dissing
 Janus Dissing
 Karen Dissing
 Povl Dissing

Andet
 Nøgne Øjne – album fra Povl Dissing og Beefeaters.